Перипл:

 Перипл — вид древнегреческой литературы, в котором описываются морские путешествия и морские плавания вдоль берегов.
 Перипл Понта Евксинского — греческое географическое сочинение Флавия Аррианя.
 Перипл Понта Евксинского — греческое географическое сочинение, содержащее описание берегов Чёрного моря, обычно датируемое V веком.
 Перипл Эритрейского моря — древнегреческое географическое сочинение предположительно третьей четверти I века н. э.